Goulles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Goulles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Corrèze.